Университе́т короля́ Сау́да — государственный университет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Основан 6 ноября 1957 году королём Саудом ибн Абдульазизом как второй университет в Королевстве Саудовская Аравия после университета Умм аль-Кура в Мекке. Университет был создан, чтобы покрыть дефицит квалифицированных рабочих в Саудовской Аравии. Университет короля Сауда является вторым университетом в мире по площади, и правительство Королевства выделяет на его обеспечение из бюджета около 1 % ежегодно.

История университета 
Создание первого университета Саудовской Аравии стало ответом на образовательные и профессиональные потребности молодой нации. Король Абдулазиз стал королем в 1932 году, и начал закладывать основы для модернизации своей страны и создание системы образования. В 1953 году король Сауд, старший сын Абдулазиз, вступил на трон после смерти своего отца, и учредил Совет Министров и Министерства образования.

Директора

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт университета Короля Сауда

Университеты Саудовской Аравии